Czerwony Fort – budowla w Delhi
 Czerwony Fort – budowla w Agrze